Bucherer steht für:

 Bucherer Gruppe, Schweizer Unternehmen der Uhren- und Schmuckbranche
 Carl F. Bucherer, Schweizer Uhrenmarke

Bucherer ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Bucherer (1863–1927), deutscher Physiker
 Fritz Bucherer (1868–1936), deutscher Altphilologe und Fachdidaktiker
 Hans Theodor Bucherer (1869–1949), deutscher Chemiker
 Karl Jakob Ludwig Bucherer (1865–1925), deutscher Reichsgerichtsrat
 Max Bucherer (1883–1974), Schweizerischer Künstler und Gebrauchs-Grafiker, Gründer der Schweizerischen Graphischen Gesellschaft
 Wilhelmine Bucherer (1919–2006), Schweizer Harfenistin

Siehe auch:
 Bucher